1-й австрийский народно-освободительный батальон () — воинское формирование Народно-освободительной армии Югославии, состоявшее из австрийских солдат, попавших в плен к югославам.

История 
Батальон образован 24 ноября 1944 на территории Словении в области Суха-Краина (Доленьска). Подчинялся изначально непосредственно Главному штабу НОАЮ в Словении, а с середины января 1945 года состоял в 5-й словенской ударной бригаде имени Ивана Цанкара. Батальоном командовал Леопольд Штанцель, политруком был Роман Фюксель (оба воевали в годы Гражданской войны в Испании на стороне Второй Испанской Республики).

Батальон боролся против формирований вермахта и коллаборационистов на территории Югославии в Суха-Краине. Отличился на линии Лашче-Примож, близ Села и Врха в марте 1945 года и у Подграда во второй половине апреля 1945 года. Расформирован в начале мая 1945 года, на момент расформирования находился в Любляне.

Литература 
 Војна енциклопедија (књига седма). Београд, 1974, 493. стр.

Иностранные добровольцы в Народно-освободительной армии Югославии
Австрия во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Батальоны Народно-освободительной армии Югославии